Die Qualifikation zur Futsal-Europameisterschaft 2007 wurde vom 18. Januar bis zum 1. März 2007 in insgesamt zehn Gruppen in verschiedenen Ländern ausgetragen. Neben dem EM-Gastgeber Portugal konnten in der Qualifikation die weiteren Startplätze gesichert werden. In der Vorrunde spielten die Teilnehmer mit dem schlechtesten UEFA-Koeffizienten in drei Gruppen gegeneinander. Die drei Gruppenersten rückten in die Qualifikationsrunde auf.

Für das Endturnier vom 16. bis 25. November 2007 in Gondomar und Santo Tirso konnten sich Italien, die Ukraine, Spanien, Serbien, Tschechien, Russland und Rumänien qualifizieren.

Teilnehmende Länder

Vorrunde

Qualifikationsrunde

Spielorte 
Vorrunde
 Gruppe 1
 Energia Areena, Vantaa, Finnland
 Gruppe 2
 Sports Hall, Deva, Rumänien
 Gruppe 3
 Hibernians Pavillon, Paola, Malta

Qualifikationsrunde
 Gruppe A
 Palazzetto dello Spor, Martina Franca, Italien
 Gruppe B
 Poliesportiu M.I. Govern, Andorra la Vella, Andorra
 Gruppe C
 Pabéllon Principe de Asturias, Pinto, Spanien
 Gruppe D
 Sportcentrum Glanerbrook, Geleen, Niederlande
 Gruppe E
  Sports Centre Gripe, Split, Kroatien
 Gruppe F
 Diego Sporthall, Dabas, Ungarn
 Gruppe G
 Prireditveni Center, Laško, Slowenien

Vorrunde 
Die in den Tabellen farblich unterlegten Mannschaften zogen in die Qualifikationsrunde ein.

Gruppe 1

Gruppe 2

Gruppe 3

Qualifikationsrunde 
Die farblich unterlegten Mannschaften in den Tabellen qualifizierten sich für das Endturnier in Portugal.

Gruppe A

Gruppe B

Gruppe C

Gruppe D

Gruppe E

Gruppe F

Gruppe G

Weblinks 
 de.archive.uefa.com: Spanien triumphiert zum zweiten Mal
 rsssf.com: RSSSF-Ergebnisliste der Qualifikation (englisch)

Futsal-Europameisterschaft
Futsalveranstaltung 2007
Sportveranstaltung in Finnland
Sportveranstaltung in Rumänien
Sportveranstaltung in Malta
Sportveranstaltung in Italien
Sportveranstaltung in den Niederlanden
Sportveranstaltung in Kroatien
Sportveranstaltung in Ungarn
Sportveranstaltung in Slowenien
Futsal (Portugal)